A 2020-as Deutsche Tourenwagen Masters-szezon a bajnokság huszonegyedik szezonja volt a sorozat 2000-es visszatérése óta. A szezon augusztus 1-jén Spa-ban kezdődött és november 7-én Hockenheimben fejeződött be. Az egyéni címvédő René Rast volt, aki Timo Scheider 2009-es bajnoki címvédése óta az első versenyző lett, aki meg tudta védeni titulusát, amivel harmadik bajnoki címét szerezte meg, ezzel csatlakozva az eddigi címek számát illetően csúcstartó Bernd Schneider-hez.

A széria betétfutamait a német Porsche Carrera-kupa és a DTM-kupa futotta, testvérszériája pedig a japán Super GT volt.

Tesztek 
A szezon előtti kollektív teszteket eredetileg március 16.-a és 18.-a között tartották volna meg az Autodromo Nazionale Monza versenypályán, azonban a koronavírus-járvány miatt a Nürburgring aszfaltcsíkján zajlott le az esemény június 8.-a és 11.-e között.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
  Jonathan Aberdein; Audi Sport Team WRT pilóta → BMW Team RMR pilóta
 Habsburg Ferdinánd; R-Motorsport II pilóta → Audi Sport Team WRT pilóta

Újonc pilóták 
  Robert Kubica; Formula–1, Williams pilóta → Orlen Team ART pilóta
 Fabio Scherer; FIA Formula–3 bajnokság, Sauber Junior Team by Charouz pilóta → Audi Sport Team WRT pilóta
 Harrison Newey; Super Formula, B-MAX Motopark pilóta → Audi Sport Team WRT pilóta

Visszatérő pilóták 
  Lucas Auer; Super Formula, B-MAX Motopark pilóta → BMW Team RMR pilóta

Távozó pilóták 
  Pietro Fittipaldi; Audi Sport Team WRT pilóta → Formula–1, Haas F1 Team tesztpilóta
 Bruno Spengler; BMW Team RMG pilóta → WeatherTech SportsCar bajnokság, BMW Team RLL pilóta
 Joel Eriksson; BMW Team RBM pilóta → ADAC GT Masters, BMW Team Schubert Motorsport pilóta
 Paul di Resta; R-Motorsport I pilóta → WEC, United Autosports pilóta
 Jake Dennis; R-Motorsport I pilóta → GT Endurance kupa, R-Motorsport pilóta
 Daniel Juncadellia; R-Motorsport II pilóta → GT Endurance kupa, R-Motorsport pilóta

Újonc csapatok 

  Orlen Team ART

Távozó csapatok 
 R-Motorsport

Távozó márkák 
  Aston Martin

Év közbeni versenyzőcserék 

  Loïc Duval kihagyta a második zolderi fordulót, ugyanis az amerikai Petit Le Mans versenyen állt rajthoz. Helyére  Benoît Tréluyer érkezett.

Versenynaptár
Az eredeti előzetes versenynaptárat 2019. szeptember 19-én tették közzé, majd nem sokkal később véglegesítették is. 2020. március 27-én bejelentették, hogy a világban gondokat okozó koronavírus-járvány miatt több mindent módosítani kellett rajta, így majdnem egy teljesen új versenynaptárt hoztak nyilvánosságra:

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer 
Pontot az első tíz helyen célba érő versenyző kap az alábbi sorrendben:

Továbbá az időmérő első három helyezettje is kap pontokat:

Versenyzők

Csapatok

Gyártók

Jegyzetek

További információk 
 A DTM hivatalos honlapja

Dtm
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események